Топонимы
 Ареналь (вулкан) — действующий вулкан в Северной Америке.
 Ареналь (озеро) — озеро в Коста-Рике.
 Ареналь (Гондурас) — город в Гондурасе.
 Ареналь (Колумбия) — город и муниципалитет в Колумбии.
 Фамилия
 Ареналь, Консепсион (1820—1893) — испанская писательница.
 Ареналь, Луис (1908/09-1985) — мексиканский художник.

Примечания